Kaski bezeichnet folgende geografische Orte:
 Kaski, Distrikt in Zentral-Nepal

Kaski ist der Familienname folgender Personen:
 Heino Kaski (1885–1957), finnischer Komponist
 Kari Elisabeth Kaski (* 1987), norwegische Politikerin
 Oliwer Kaski (* 1995), finnischer Eishockeyspieler
 Ragnhild Kaski (* 1990), norwegische Politikerin

Kaski steht für:
 Katholiek Sociaal-Kerkelijke Instituut an der Radboud Universiteit Nijmegen